Az extenzionalitás jelentései:
 Extenzionalitás a logikában.
 Extenzionalitás a halmazelméletben.